Fièvres est le titre de plusieurs films :
 Fièvres, un film français réalisé par Jean Delannoy, sorti en 1942
 Fièvres, un film dramatique français réalisé par Hicham Ayouch, sorti en 2014